Jewitt ist der Familienname von:
 David C. Jewitt (* 1958), englischer Hochschullehrer
 John R. Jewitt (1783–1821), britischer Waffenschmied und Autor

Siehe auch:
 (6434) Jewitt, Asteroid des Hauptgürtels
 Jewett